Buzzards Bay steht für:

 Buzzards Bay, Bucht des Atlantischen Ozeans in Massachusetts, Vereinigte Staaten
 Buzzards Bay (Massachusetts), census-designated place im Barnstable County, Massachusetts, Vereinigte Staaten